Zuid-Afrikaanse hockeyploeg (mannen), de nationale mannenploeg die Zuid-Afrika vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey
 Zuid-Afrikaanse hockeyploeg (vrouwen), de nationale vrouwenploeg die Zuid-Afrika vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey